Joseph Berger peut désigner :
 Joseph Berger (1798-1870), peintre français ;
 Joseph Berger (1924-?), sociologue américain ;
 Joseph Berger, spéléologue français, découvreur du gouffre Berger en 1953 ;
 Joseph Berger-Davis, producteur et réalisateur de cinéma ;
 Joseph Berger (1858-1924), homme politique belge.